Finale UEFA Lige prvaka 2002. je bilo 47. po redu finale Kupa/Lige prvaka (10. po novom formatu), koje je odigrano 15. svibnja 2002. na Hampden Parku u Glasgowu. 

Finale je igrano između njemačkog Bayer Leverkusena i španjolskog Real Madrida. Real Madrid je rezultatom 2:1 pobijedio Leverkusen, i osvojio deveti naslov prvaka Europe. Ipak, utakmica je ostala upamćena kao jako neizvjesna; Real je poveo pogotkom Raúla, ali je Brazilac Lúcio samo pet minut kasnije izjednačio na 1:1. Konačni rezultat postavio je Zinedine Zidane u 45. minuti, i to jednim od najljepših pogodaka u povijesti natjecanja: volejem uz nabačaj Roberta Carlosa. Vratar Reala, César Sánchez se ozljedio u 68. minuti i ušao je tada 21-godišnji Iker Casillas, čiji je talent otkriven i koji danas brani za Real Madrid. Rezultat je ostao isti i do posljednjeg zvižduka sudca utakmice, Ursa Meiera. 

Bayer Leverkusen je u finalu 2002. postao prva momčad koja je zaigrala u finalu Kupa/Lige prvaka, a da nije osvojila nacionalnu ligu prošle sezone. 

Pred utakmicu, održana je minuta šutnje za ukrajinskog igrača i trenera Valerija Lobanovskog, koji je dva dana prije preminuo.

Zanimljivo je i da su u Bayer Leverkusenu igrala trojica Hrvata: Boris Živković, koji je odigrao cijelu utakmicu; Marko Babić, koji je ušao u sudačkoj nadoknadi; i Jurica Vranješ, koji je finale proveo na klupi.

Susret

Statistika
Prvo poluvrijemeDrugo poluvrijemeUkupno

Vanjske poveznice
Finale UEFA Lige prvaka 2002., UEFA.com
Povijest UEFA Lige prvaka: 2002.

Liga prvaka 2002.
Nogometne utakmice u Škotskoj